Municipio de Niles puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Niles (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Niles (condado de Delaware, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Niles (condado de Floyd, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de Niles (condado de Berrien, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Berrien.